Grotte bleue est la traduction française du nom de plusieurs grottes :
 Grotte Bleue (Aude), nom sous lequel est connu internationalement la grotte des barrencs de Fournes, à Fournes-Cabardès, dans le département de l'Aude, France ;
 Grotte Bleue de la calanque de Morgiou, dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Grotte bleue (Italie), grotte marine près d'Anacapri, sur l'île de Capri, dans la province de Naples en Campanie (Italie) ;
 Grotte bleue (Malte), grotte marine près de Wied iż-Żurrieq , sur l'île de Malte, à Malte ;
 , grotte marine de la péninsule de Luštica, dans la municipalité de Herceg Novi, au Monténégro.
 , grotte marine de l'île de Biševo, dans la municipalité de Komiža, en Croatie.